Buena muerte hace referencia a varios artículos:

Proceso
 Eutanasia, etimológicamente buena muerte, intervención que provoca o acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor.

Organizaciones
 Orden de la buena muerte, organización que promueve la superación del miedo a la muerte o tanatofobia.

Religión
 Buena Muerte (cristianismo), concepto sobre la muerte y sus circunstancias adecuadas para llevar el alma a la salvación eterna y que da origen a una advocación religiosa y un extenso tratamiento artístico y devocional.
Cristo de la Buena Muerte, escultura de Pedro de Mena.
Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, nombre de varias cofradías.

Eutanasia